Кетеліна () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Пантічеу.
 Кетеліна () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Колтеу.